Лора Гренвілл і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але цього разу Гренвілл не брала участі. Спірс грала в парі з Карлі Галліксон і їх перемогли у 1-му колі Чжань Цзіньвей і Тетяна Лужанська.

Марія Елена Камерін і Хісела Дулко виграли титул, у фіналі перемігши пару Марта Домаховська і Саня Мірза з рахунком 6–4, 3–6, 6–2. Це був третій і останній титул для Камерін і шостий титул для Дулко в їхніх відповідних кар'єрах.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Тур WTA 2006